Zarzecze je název mnoha obcí, čtvrtí apod. v Polsku odpovídající českému Záříčí neboli Zařečí, například:
 Zarzecze – obec v gmině Łodygowice
Zarzecze – městská část Katovic
 Záříčí (Zarzecze) – obec v polské části Těšínska